Emmental kan betrekking hebben op:

 Emmental (Zwitserland), een dal in Zwitserland
 Emmental (district), Een district in het Zwitserse kanton Bern
 emmental (kaas), een kaassoort die oorspronkelijk uit het Emmental komt